Live at the Rainbow '74 — концертный альбом британской рок-группы Queen, вышедший в  году. Доступен в форматах двойного CD, двойного винила, DVD, Blu-Ray.

Однодисковое издание и видео содержат запись концертов, прошедших в Rainbow Theatre 19 и 20 ноября 1974 года во время Sheer Heart Attack Tour. В двойной CD и винил также вошёл концерт, сыгранный 31 марта в рамках Queen II Tour. DVD и Blu-Ray дополнительно содержат четыре бонус-трека из ранних концертов Queen II Tour.

Получасовая версия Live at the Rainbow показывалась в 1970-х и 1980-х годах в кинотеатрах перед концертными фильмами Led Zeppelin и Pink Floyd и фильмом «Челюсти 2». 52-минутная версия концертов была выпущена на VHS как часть сборника Box of Tricks в 1992 году в моно и с рассинхронизацией изображения и звука в некоторых местах.

Список композиций

Участники записи 
 Фредди Меркьюри — вокал, фортепиано;
 Брайан Мэй — гитара, вокал, укулеле в «Bring Back That Leroy Brown»;
 Джон Дикон — бас-гитара, бэк-вокал, треугольник в «Killer Queen»;
 Роджер Тейлор — ударные, перкуссия, бэк-вокал;

Примечания

Ссылки 
 

Концертные альбомы Queen
Концертные альбомы 2014 года
Альбомы Virgin EMI Records
Альбомы Hollywood Records
Концертное видео
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке